Ein Kunstverlag ist ein Unternehmen, das sich mit Darstellung, Wissensvermittlung und Information im Bereich der darstellenden und bildenden Kunst befasst.

Unternehmenszweck 
Ein Kunstverlag publiziert Bücher, Buchreihen, Kunstkalender und andere Medien zu Kunstwissenschaft, Denkmalpflege und Antiquitäten, Führer zu Museen, Sammlungen und Denkmälern sowie Kunstdrucke.

Siehe auch 
 Kunstbuchverlag

Verlagsart
 Kunstverlag